Glenmorgan peut faire référence à :

Toponymie 
 , un village d'Australie,
, un chemin de fer passant par ce village,
 Glenmorgan (Inde), un village en Inde,
, une zone non incorporée de Virginie-Occidentale (États-Unis).